Анке Фукс (нем. Anke Fuchs; 5 июля 1937 года, Гамбург, Гитлеровская Германия — 14 октября 2019 года, Вильгельмсхафен, Нижняя Саксония, Германия) — государственный деятель ФРГ, депутат (1980—2002) и вице-президент Бундестага (1998—2002), министр по делам молодёжи, семьи и здоровья ФРГ (1982).

Биография 
Анке Фукс (Неверманн) родилась в семье мэра Гамбурга Пола Неверманна и его жены Греты. Родители Анке встречались дома с такими политиками, как Герберт Венер, Курт Шумахер, Вильгельм Пик и Отто Гротеволь. Большая часть её семьи были членами социал-демократической партии Германии. Анке Фукс, учась в школе, присоединилась к молодёжной организации партии («Фальконам») и участвовала в демонстрациях против атомного оружия. В 1956 году она стала членом социал-демократической партии. В 1956—1964 годах изучала право в высшем учебном заведении. Затем работала консультантом по трудовому праву и социальной политике в Объединение немецких профсоюзов в Нордмарк. С 1971 по 1978 год была членом исполнительного совета профсоюза металлургов (IG Metall).

В 1977 году федеральный министр труда и социальных вопросов Германии назначил Анке Фукс государственным секретарём. В 1979 году стала членом совета социально-демократической партии. В 1980 году она была избрана в Бундестаг от федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия.

28 апреля 1982 года федеральный канцлер Германии Гельмут Шмидт назначил Анке Фукс федеральным министром по делам молодёжи, семьи и здоровья. На выборах 1982 года социал-демократическая партия проиграла и она была вынуждена покинуть пост 1 октября 1982 года. Затем ей предложили должность руководителя федеральной земли Нижняя Саксония, но она отказалась в пользу Герхарда Шрёдера. В 1990 году она была кандидатом в Саксонии, но проиграла на выборах Курту Биденкопфу.

Анке Фукс оставалась в Бундестаге до 2002 года. С 1993 по 1998 год она была вице-президентом фракции социал-демократической партии, а с 1998 по 2002 год была вице-президентом Бундестага.

В течение многих лет она была президентом Deutscher Mieterbund (Немецкая ассоциация арендаторов). С 2003 по 2010 год была президентом фонда Фридриха Эберта.

Скончалась 14 октября 2019 года в Гамбурге на 82 году жизни.

Литература 
В 1991 году была издана книга Анке Фукс: «Mut zur Macht : Selbsterfahrung in der Politik».

Примечание 

Министры Германии
Члены бундестага Германии от Северного Рейна-Вестфалии